SD Hohentwiel — пассажирский колёсный пароход, работающий на Боденском озере. Ходит под австрийским флагом, порт приписки — Хард рядом с немецким Зингеном.

История 

Пароход был построен в 1913 году на заводе Escher Wyss AG в Цюрихе. В разобраном виде пароход перевезли в немецкий Фридрихсхафен, где он был собран и спущен на воду. Первоначально судно принадлежало Королевским вюттембергским государственным железным дорогам (Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen). В 1920 году все земельные железные дороги были объединены в общегерманскую систему государственных железных дорог Deutschen Reichsbahn . Собственностью Deutschen Reichsbahn стал и Hohentwiel.

В 1950-х годах Hohentwiel принимал участие в гонках пассажирских судов «Голубая лента Боденского озера».

В 1962 году он был переделан в плавучий ресторан. 
В 1984 году пароход приобрело общество «Международный музей судоходства на Боденском озере» (Internationales Bodenseeschifffahrtsmuseum e.V.) Оно занялось реставрацией судна, которое находилось в довольно плачевном состоянии. Реставрация проводилась на средства самого общества и пожертвования.

С 17 мая 1990 года восстановленный пароход вновь стал использоваться по прямому назначению. До этого времени судно было немецким, но после реставрации его новым портом приписки стал австрийский город, и ходить пароход стал под австрийским флагом.

Сейчас пароход используется для проведения круизов по озеру.

См. также 
 Compagnie générale de navigation sur le lac Léman — швейцарское пароходство, которое эксплуатирует на Женевском озере пять пароходов, аналогичных SD Hohentwiel.

Литература 
 Reinhard E. Kloser, Karl F. Fritz: Das Dampfschiff Hohentwiel… wieder in Fahrt auf dem Bodensee. Verlag Stadler, Konstanz, 1992. ISBN 3-7977-0244-2 — Über die Renovierung von 198—200
 Reinhard E. Kloser, Gisela Auchter: Hohentwiel — Das königlich württembergische Dampfschiff. Verlag Stadler, Konstanz, 1996. ISBN 3-79770-345-7
 Hans G. Brunner-Schwer, Karl F. Fritz: Bodenseemagazin — Spezial — Die Geschichte der großen Bodensee-Schiffe. Bodensee Magazin Verlag GmbH, Labhard Verlag, Konstanz, 2000, ISBN 3-935169-00-0

Ссылки 
 Offizieller Internetauftritt
 Artikel zum 90. Geburtstag der SD Hohentwiel bei www.bodenseeschifffahrt.de 
 Bilder und techn. Informationen bei Arbeitskreis historischer Schiffbau

Суда Австрии
Пассажирские суда
Появились в 1913 году
Суда по алфавиту
Королевские яхты